Владимир Иванович Кокушкин — советский государственный и политический деятель, генерал-лейтенант.

Биография 
Родился в 1920 в Угличском районе. Член ВКП(б).

В июле 1941 года добровольцем вступил в ряды Советской Армии и всю войну находился в частях, принимавших участие в боевых действиях. 

В 1946—1983 гг. — слесарь Ленинградского металлического завода, работал от контролера отдела технического контроля до мастера цеха и ведущего инженера-конструктора центрального конструкторского бюро на Ленинградском оптико-механическом заводе, секретарь Ленинградского обкома КПСС.

С 1972 по 1982 год — начальник Управления внутренних дел исполкомов Ленинградских областного и городского Советов депутатов трудящихся.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 7-го, 8-го, 9-го, 10-го созывов.

Умер в Ленинграде в 1991 году. Похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Ленинградская милиция

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Похороненные на Богословском кладбище
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС